Cabela's 4x4 Off-Road Adventure 2 — автосимулятор, разработанный Clever's Development в 2001 году и выпущенный Activision Value.

Игра представляет собой симулятор внедорожного триала, основной и единственной задачей является достижение контрольной точки (или нескольких точек) от места старта. Отсутствуют соперники, отсутствует секундомер, отсутствует разметка трассы, игрок свободен в выборе пути до контрольной точки и может потратить на её достижение любое количество времени. Игроку предлагается 10 машин, открывающихся по мере прохождения игры. Машины повреждаемые и достаточно хрупкие, что вынуждает игрока быть осторожнее и тщательнее выбирать путь, так как повреждения ощутимо влияют на характеристики машин. Имеется 6 локаций (одна из них бонусная) и 5 режимов (для каждой локации). Режимы определяют способ навигации (по карте, по компасу, по датчику расстояния до точки) и количество контрольных точек. Есть также бонусный режим Freedom, где игрок может свободно, без конечной цели, перемещаться по локации, особенностью которого является отсутствие повреждений машины.

Ссылки 
 

Компьютерные игры 2002 года
Игры для Windows
Автосимуляторы
Компьютерные игры, разработанные в Венгрии